Ejektor steht für:
 den Auswerfer von Feuerwaffen
 Rauchabsauger bei Geschützen
 Strahlpumpen